Alleweldt ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhardt Alleweldt (1927–2005), deutscher Weinbauexperte und Rebsortenzüchter 
 Ralf Alleweldt (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler

 Siehe auch: Allewelt